Pantaléon (ou Pantaleon) peut désigner:

Prénom
Un prénom peu répandu venant de saint Pantaléon. On trouve aussi comme formes dérivées Pantoléon et Pantaleimon.

Personnages historiques
 Pantaléon de Nicomédie († 303 ou 305), ou Pantéleimon, médecin à la cour de l'empereur Maximien, anargyre et martyr à Nicomédie ; fêté localement le 27 juillet.
Pantaléon, roi gréco-bactrien de 190 av J.C environ à 180 av J.C environ;
Pantoléon, moine byzantin;
Pantaleon, mosaïste italien du Moyen Âge;
 Pantaléon Hebenstreit (1668-1750), musicien et compositeur saxon;
 Pantaleon Rosmann (1776-1853), historien et prêtre badois;
Jacques Pantaléon, devenu pape sous l'appellation d'Urbain IV.

Pseudonyme 
 Pantaleón (1937-2016), pseudonyme de Manuel Quevedo Vernetta, footballeur espagnol.

Patronyme
Il s'agit également d'un nom de famille répandu en Italie, Grèce et en France.
 Anchero Pantaléon (ca 1210 - 1286), cardinal français ;
 Sotírios Pantaléon (1980 -), joueur grec de volley-ball.

Noms de lieux
Plusieurs communes en France portent le nom de Saint-Pantaléon.

Instrument de musique
Le pantaléon est un tympanon de grande taille.

Œuvres
 Pantaleon et les visiteuses, roman de Mario Vargas Llosa
 Pantaleón y las visitadoras film de Francisco José Lombardi d'après le roman.

Étymologie
Pantaléon est issu du grec pan, tout, et lêmma, lemme.

Références 

Homonymie de patronyme